Die 128. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

  128. Division (Frankreich), Infanterie-Division im Ersten Weltkrieg
  128. Division (Japanisches Kaiserreich), Teil der 3. japanischen Armee
  128. Division (Volksbefreiungsarmee), Teil der 43. Armee der Volksrepublik China
  128. Division (Republik China), die im Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieg aktiv war
  128. Festungs-Artillerie-Division der russischen Landstreitkräfte, 1989 bis 2009 am Amur stationiert

Liste militärischer Divisionen nach Nummern